Bundestagswahlkreis 37 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Harburg (2009)
 Bundestagswahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hannover II (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Fallingbostel – Hoya (1949 bis 1961)